Kovači – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Kovači – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Kovači – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Kovači – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Kiseljak
 Kovači – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Živinice

 Kovači – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Kaštelir-Labinci

 Kovači – wieś w Czarnogórze, w gminie Kotor
 Kovači – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Kovači – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Kovači – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine

 Kovači – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Raška
 Kovači – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Kovači – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo